Домашний кролик (лат. Oryctolagus cuniculus domesticus) — это одомашненная разновидность европейского дикого кролика. Домашние кролики отличаются от своих диких предков многообразием размеров, окрасов, структурой шерсти. Карликовые кролики могут весить меньше капибар, особи крупных пород кроликов достигают массы 10-11 кг. Человек использует домашних кроликов в качестве домашних питомцев и для получения мяса, шкуры и пуха.

Терминология 
В англоязычной зоологии для кроликов-самцов устоялось название «бакс» (); крольчихи же получили наименование «доуз» (). В более ранней терминологии для кроликов пожилого возраста употреблялось название «кони» (), в то время как знакомое нам в переводе слово «кролик» () употреблялось только к молодняку. В США по отношению к детёнышам и раннему молодняку кроликов употребляется термин «банни» (), который часто употребляется и к домашним кроликам вообще, но специально — к молодняку именно домашних кроликов. Молодняк зайцев при этом носит название «леверет» (), иногда этот термин используют и по отношению к молодняку кроликов. Группу кроликов называют колонией или нестом.

Примечания

См. также 
 Кролиководство
 Породы кроликов

Кролик
Кролик